Miejscowości w USA:
 Beverly – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Beverly – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Beverly – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Beverly – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Beverly – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 Beverly (ang. Beverly Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Beverly (ang. Beverly Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams